U21 ou U-21 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Beechcraft U-21 Ute, un avion militaire américain ;
 HMIS Jumna (U21), un sloop de la Royal Indian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Sport 
 U-21, catégorie sportive réservée aux joueurs de moins de 21 ans (Under the age of 21 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères